Claude Bellan (1933-2017), peintre français
 Henri Ferdinand Bellan (1870-1922), peintre français
 Juraj Bellan (1996-), coureur cycliste slovaque
 Léopold Bellan (1857-1936), industriel et homme politique français